Der Begriff Krisam ist mehrdeutig:

Namensträger
 Peter Krisam (1901–1985), deutscher Maler und Zeichner

Sonstiges
 Chrisam, auch Krisam geschrieben, ein Salböl